Sea Princess bezeichnet unterschiedliche Schiffe:

 zeitweiliger Name (1979 bis 1995) des als Kungsholm gebauten Passagierschiffs, siehe Kungsholm (Schiff, 1966)
 Sea Princess (Schiff, 1998), ehemaliges Kreuzfahrtschiff der Reederei Princess Cruises